Elyria Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elyria Township (Nebraska)
 Elyria Township (Ohio)